Reupke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Reupke (1892–1942), deutscher Rechtsanwalt, Wirtschaftsfunktionär und Publizist
 Wilhelm Reupke (1877–1933), deutscher politischer Funktionär und Politiker (SPD, USPD)

Siehe auch:
 Reubke